Die 63. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  63. Division (Japanisches Kaiserreich)
  63. Schützendivision (Sowjetunion), siehe Riga-Berliner Schützendivision
  63. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  63rd (Royal Naval) Division (Vereinigtes Königreich)
  63rd Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  63. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  63. Kavallerie-Division (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Gepanzerte Verbände 
  63. Panzer-Division (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern